Moiry est un nom propre qui désigne les toponymes suivant :

Moiry (Ardennes), commune française du département des Ardennes, en région champagne-Ardenne.
 Moiry, hameau de la commune française de Saint-Parize-le-Chatel dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Moiry (Vaud), commune suisse du canton de Vaud.
 Barrage de Moiry, dans le canton du Valais.
 Glacier de Moiry, dans le canton du Valais.
 Val de Moiry, dans le canton du Valais.